Ви́ктор Ста́риков:
 Стариков, Виктор Александрович (1910—1982) — советский уральский писатель, журналист, фронтовой корреспондент.
 Стариков, Виктор Иванович (1934—2014) — заслуженный тренер РСФСР по хоккею.
 Стариков, Виктор Павлович (род. 1955) — тренер-преподаватель по футболу, почётный гражданин города Нижний Тагил.